

Cinema
 Hitch - Lui sì che capisce le donne – film del 2005 diretto da Andy Tennant

Letteratura
 Hitch-22 – libro autobiografico di Christopher Hitchens

Persone
 Bryan Hitch – fumettista britannico
 Lew Hitch – cestista statunitense
 Neon Hitch – cantante britannica